Port Clarence steht für:
 Port Clarence (Alaska), eine Siedlung in Alaska
 Port Clarence (England), ein Dorf in England
 Port Clarence (Bucht), eine Bucht in Alaska
 den früheren Namen von Malabo, der Hauptstadt Äquatorialguineas